

Patronyme 

 Vladimír Holan (1905-1980), un poète tchécoslovaque.

 Miloš Holaň (1971-), un joueur professionnel de hockey sur glace.

Voir aussi 
 Alexandre Hollan (1933-), un peintre, graphiste, illustrateur français d'origine hongroise